Atabapo peut désigner :

Toponymes

Atabapo : l'une des sept municipalités de l'État d'Amazonas ;
 Atabapo : un cours d'eau de l'État d'Amazonas, affluent de l'Orénoque en rive gauche ;
 San Fernando de Atabapo : chef-lieu de la municipalité d'Atabapo dans l'État d'Amazonas.

Homonymie de toponyme